Зелово може да се односи на:

 Зелово (Сињ), насеље града Сиња, Република Хрватска;
 Зелово (Мућ), насељено место у саставу општине Мућ, Република Хрватска;